Зевеке — фамилия:

 Зевеке, Александр Васильевич (1923—2013) — советский учёный, внук Альфонса Зевеке.
 Зевеке, Альфонс Александрович (1822—1887) — русский купец, судовладелец.
 Зевеке, Теодор  (1911—2000) — гауптштурмфюрер СС, руководитель гестапо в Милане.

См. также 
 Зезеке